Ailill ("bellezza") è un prenome maschile irlandese. Può riferirsi a:

 Ailill mac Máta – leggendario re del Connacht e marito della regina Medb
 Ailill mac Slánuill – leggendario re supremo d'Irlanda del XII secolo a.C.
 Ailill Finn – leggendario re supremo d'Irlanda dell'VIII secolo a.C.
 Ailill Caisfhiaclach – leggendario re supremo d'Irlanda dell'V secolo a.C.
 Ailill mac Echach Mugmedóin, figlio di Eochaid Mugmedon, fratellastro di Niall dei Nove Ostaggi (IV secolo)
 Ailill Molt – leggendario re supremo d'Irlanda del V secolo
 Ailill, vescovo di Clogher del IX secolo
 Ailill Aonghus Ó Muirí – artista popolare del XX secolo